Le tournoi de tennis de Las Vegas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 12 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Las Vegas
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Las Vegas
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en avril 1971